Ка́рло Регуццо́ни (; 18 января 1908, Бусто-Арсицио, Италия — 16 декабря 1996, там же) — итальянский футболист, нападающий.

Спортивная карьера 
В течение длительной игровой карьеры защищал цвета двух итальянских клубов «Про Патрия» и «Болонья». Всего провёл 517 лиговых матчей и забил 212 мячей. В Серии «А» — 401 матч и 155 голов. Лучший бомбардир «Болоньи» в Серии «А» — 141 забитый мяч. Самый результативный игрок Кубка Митропы 1934 (10 голов).

В составе национальной сборной Италии провёл один официальный матч, против команды Румынии 14 апреля 1940 года (победа 2:1).

Умер 16 декабря 1996 года в городе Бусто-Арсицио на 89-ом году жизни.

Достижения 
  Чемпион Италии (4):
 «Болонья»: 1935/36, 1936/37, 1938/39, 1940/41,
 Обладатель кубка Митропы (2):
 «Болонья»: 1932, 1934
 Победитель турнира Всемирной выставки (ЭКСПО) 1937

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль игрока на enciclopediadelcalcio.it 
 Профиль игрока на footballdatabase.eu 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Про Патрия»
Игроки ФК «Болонья»